Rubach ist ein Gewässername:
 Rubach (Oos), rechter Zufluss des Oosbachs (rechter Oberlauf der Oos)  bei Gaisbach, Stadtteil Lichtental, kreisfreies Baden-Baden, Baden-Württemberg
 Rubach (Maulspach), rechter Zufluss des Maulspachs (zum Weißergraben, zum Schwarzbach, zum Glan bei Hütschenhausen) bei Königreich, Stadt Ramstein-Miesenbach, beide Orte im Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 Rubach (Subersach), rechter Zufluss der Subersach bei Sibratsgfäll, Bezirk Bregenz, Vorarlberg

Rubach ist ein Familienname:
 Adam Rubach (1618–1659), Propst in Cammin
 Adam Bogislaus Rubach (1652–nach 1717), brandenburgischer Resident in Danzig
 Dieter Rubach (* 1955), deutscher Bassist
 Erdmann Rubach (1655–nach 1714), Ober-Auditeur in Tönning 
 Ernst Rubach (1872–1927), Pseudonym des deutschen Komponisten und  Arrangeurs Ernst Urbach
 Klaus Rubach (1935–2018), war ein deutscher Hochschullehrer der Lebensmittelchemie an der TU Berlin

Siehe auch:
 Ruhbach